Schafhof bezeichnet Ortschaften:
 Schafhof (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Schafhof (Amorbach), Ortsteil der Stadt Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schafhof (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Schafhof (Ebermannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebermannsdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schafhof (Ellwangen), Ortsteil der Stadt Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Elmstein), Ortsteil der Gemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Schafhof (Eschau), Ortsteil des Marktes Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schafhof (Freudenberg), aufgegangener Ort auf der Gemarkung des Freudenberger Stadtteils Rauenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schafhof (Geislingen), Wohnplatz auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Schafhof (Gerabronn), Wüstung im Stadtteil Amlishagen von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schafhof (Heiligkreuzsteinach), kleines Gehöft und Ortsteil bei Vorderheubach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schafhof (Kirchheim unter Teck), Wohnviertel der Stadt Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schafhof (Kronach), Ort der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Schafhof (Kupferzell), Gehöft im zentralen Ortsteil der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Schafhof (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schafhof (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafhof (Nürnberg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Schafhof (Petersaurach), Ortsteil der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafhof (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schafhof (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schafhof (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Schafhof (Rüdesheim), Ortsteil der Gemeinde Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schafhof (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Schafhof (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafhof (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schafhof (Uffenheim), Ortsteil der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schafhof (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schafhof (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schafhof (Wassertrüdingen), Ortsteil der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafhof (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schafhof (Wertheim), Ortsteil der Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafhof (Würzburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Schafhof bezeichnet Gebäude bzw. Höfe:
 Schafhof (Frankfurt am Main), Zweitname des Sandhofs, ein ehemaliger, auf das 12. Jh. zurückgehender Gutshof bei der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main, Hessen
 Schafhof (Freising), ehemaliger landwirtschaftlicher Zweckbau in der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern, der heute als Europäisches Künstlerhaus genutzt wird
 Schafhof (Heimerdingen), denkmalgeschütztes ehemaliges landwirtscharftliches Ensemble in Heimerdingen (Ortsteil der Stadt Ditzingen)
 Schafhof (Hemsbach), auch Waldnerhof genannt, ein auf das 12. Jh. zurückgehender denkmalgeschützter Einzelhof oberhalb der Stadt Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Name eines bekannten Hofes in der Stadt Kronberg im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen. Eigentümerin ist die ehemalige Dressurreiterin Ann Kathrin Linsenhoff
 Schafhof (Ziegenhain), denkmalgeschützter Hof im Schwalmstädter Stadtteil Ziegenhain (Schwalmstadt), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Sonstiges:
 Name einer Straßenkreuzung in der Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Schäferhof
 Schäfhof